Бирилло — белорусская фамилия. Известные носители:

 Бирилло, Валентина Григорьевна (1926—2017) — певица. Заслуженная артистка РСФСР (1967).
 Бирилло, Иван Антонович (1900—1945) — советский белорусский хирург, кандидат медицинских наук (1938).
 Бирилло, Николай Васильевич (1923—1992) — белорусский лингвист, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки БССР.
 Бирилло, Степан Степанович (1903—1978) — актёр театра и кино, режиссёр, народный артист Белорусской ССР.